Евста́хий — вариация мужского имени Евстафий. Известные носители:

 Евстахий, Бартоломео или Эустахио (; около 1510 — 1574) — итальянский врач и анатом. 
 Евстахий Люксёйский (ум. 625) — настоятель монастыря Люксёй.
 Великомученик Евстафий — великомученик. Память 20 сентября.
 Евстахий (мученик) — мученик Африканский. Пострадал во времена императора Валериана с другими африканскими епископами.
 Евстахий I (ум. 1047) — граф Булони.
 Евстахий I де Гранье (ум. 15 июня 1123) — влиятельный барон и коннетабль Иерусалимского королевства.
 Евстахий II (ум. 1088) — граф Булони.
 Евстахий III (ок. 1060—1125) — граф Булони.
 Евстахий IV (ок. 1130—1153) — граф Булонский.